Amerikai Egyesült Államok
 Howard megye Arkansas államban, névadója James H. Howard szenátor
 Howard megye Indiana államban, névadója Tilghman Howard politikus
 Howard megye Iowa államban, névadója Tilghman Howard politikus
 Howard megye Maryland államban, névadója John Eager Howard kormányzó
 Howard megye Missouri államban, Benjamin Howard kormányzó
 Howard megye Nebraska államban, névadója Oliver Otis Howard tábornok
 Howard megye Texas államban, névadója Volney Howard politikus